Ива́н Пархо́менко: Пархоменко, Иван Александрович (1929—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Пархоменко, Иван Елисеевич (1911—1982) — ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 Пархоменко, Иван Иванович (1916—1997) — советский и украинский художник.
 Пархоменко, Иван Кириллович (1870—1940) — советский художник.